Анри́ Жан Коше́ (; , Лион или Вийёрбан — , Сен-Жермен-ан-Ле) — французский теннисист-любитель, один из «четырёх мушкетёров» французского тенниса начала XX века. 
 Пятнадцатикратный победитель турниров Большого шлема в одиночном, мужском парном и смешанном парном разрядах
 Победитель Чемпионата мира на грунтовых кортах 1922 года
 Шестикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Франции
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1924 года в одиночном и мужском парном разрядах
 Член Международного зала теннисной славы с 1976 года.

Спортивная карьера 
Отец Анри Коше был служащим местного теннисного клуба, и мальчик проводил время, подавая мячи игрокам, а часы, когда корт был закрыт для посетителей, отдавал тренировкам.

В 1921 году Анри Коше перебрался из Лиона в Париж. В том же году он дошёл до финала чемпионата города в помещениях, где ему противостоял другой новичок, Жан Боротра. Победителем стал Коше. В следующем году они с Боротра уже выступали за сборную Франции в Кубке Дэвиса, и Коше взял единственное очко для французской команды в проигранном полуфинальном матче против австралийцев. В этом же году Коше выиграл национальное первенство в одиночном разряде, а также в смешанном парном разряде, где его партнёршей была Сюзанн Ленглен . Чемпионат Франции в это время ещё не был открыт для участников из-за рубежа, однако Коше добился побед и в крупных международных турнирах под эгидой Международной федерацией лаун-тенниса (ILTF): в Брюсселе он стал чемпионом мира на грунтовых кортах во всех трёх разрядах (в мужских парах с Боротра, а в смешанных с Ленглен), а в Санкт-Морице (Швейцария) — чемпионом мира на крытых кортах .

В 1923 году к Боротра и Коше в рядах сборной Франции присоединились Рене Лакост и Жак Брюньон; впоследствии эта четвёрка заслужит титул «мушкетёров». В этом году французская сборная выиграла Европейскую зону, где Коше победил в шести из восьми своих игр. Межзональный финал французы без Коше опять проиграли австралийцам. Сам Коше второй год подряд выиграл чемпионат мира на закрытых кортах, на этот раз проходивший в Барселоне, а в паре с Ленглен вторично стал чемпионом Франции в миксте.

В 1924 году Коше принял участие в Олимпийских играх в Париже. Он дошёл до финала Олимпийского турнира как в одиночном разряде, так и в мужских парах (с Брюньоном), но на его пути дважды встал американец Винсент Ричардс (в парах — с Фрэнком Хантером), и Коше пришлось удовольствоваться двумя серебряными медалями. В рамках Кубка Дэвиса сборная Франции снова сначала выиграла с Коше Европейскую зону, а потом без него проиграла межзональный финал австралийцам.

С 1925 года начинается история выступлений Коше в финалах турниров Большого шлема. Свой первый финал он провёл в мужском парном разряде в чемпионате Франции, с этого года ставшем международным. В финале им противостояли Лакост и Боротра, победившие в пяти сетах. На следующий год Коше уже завоевал два первых титула в турнирах Большого шлема, сначала выиграв чемпионат Франции в одиночном разряде, а затем Уимблдонский турнир в мужских парах. В этом году он также стал автором сенсации на чемпионате США, победив в полуфинале Билла Тилдена, до этого выигравшего в рамках турнира 42 матча подряд за семь лет.

В течение пяти лет, с 1926 до 1930 год, Коше выигрывал не менее двух турниров Большого шлема за сезон (в разных разрядах), но при этом ему только однажды удалось отстоять завоёванный титул на следующий год: в 1928 и 1929 годах он дважды подряд выиграл чемпионат Франции в миксте. Всего с 1926 по 1932 год Коше завоевал 15 титулов на турнирах Большого шлема, из них семь в одиночном разряде. Возможно, он мог бы выиграть ещё один титул на чемпионате США 1932 года, но был вынужден играть подряд в один день полуфинальную и финальную встречу и в финале уже ничего не смог противопоставить отдохнувшему за день Элсуорту Вайнзу.

В 1926 году сборная Франции с Коше дошла до этапа вызова (финального матча) Кубка Дэвиса, где проиграла команде США. Коше выиграл за этот год девять встреч в Кубке Дэвиса и проиграл две. В 1927 году команда Франции снова играла в финале, и на этот раз добилась общей победы со счётом 3-2. Победное очко французам принёс Коше, обыгравший в решающем, пятом матче Билла Джонстона. Эта игра начала серию из десяти подряд побед Коше на этапе вызова, продолжавшуюся до его первого матча во встрече со сборной США в 1932 году, когда он обыграл Уилмера Эллисона. За это время он провёл также пять матчей в парах, выиграв три из них, и завоевал с командой Франции Кубок Дэвиса шесть раз подряд, в том числе три раза после ухода из тенниса Рене Лакоста в 1929 году.

1933 год стал последним в любительской карьере Анри Коше. Он в последний раз сыграл за сборную на этапе вызова Кубка Дэвиса и вышел на чемпионате Франции в свои последние финалы в одиночном и смешанном парном разрядах. После этого он перешёл в профессионалы, но в этом качестве выступал немного (в частности, представлял сборную Франции в Кубке Боннарделя, профессиональном аналоге Кубка Дэвиса, 1936 года), и после войны ему был возвращён статус любителя. В этом качестве он в 1946 году, в возрасте 45 лет, выиграл турнир в Церматте. После окончания активных выступлений он содержал магазин спортивного инвентаря и продолжал давать уроки тенниса даже после того, как ему исполнилось 70 лет.

А. Коше посещал СССР, где давал показательные выступления в различных городах, а в Москве действовала его теннисная школа, где он лично занимался с ведущими теннисистами страны. С 1928 по 1931 год Анри Коше считался лучшим теннисистом мира. В 1976 году, одновременно с остальными «мушкетёрами», его имя было внесено в списки Международного зала теннисной славы.

Стиль игры 

В эпоху мастеров мощнейшей подачи Анри Коше, не обладавший пушечным ударом, одерживал победы над соперниками за счёт чутья и тонкого расчёта. Его называли лучшим в мире мастером игры с полулёта.

Участие в финалах турниров Большого шлема

Одиночный разряд (10)

Победы (7)

Поражения (3)

Мужской парный разряд (11)

Победы (5)

Поражения (6)

Смешанный парный разряд (5)

Победы (3)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 

 
 Анри Коше на сайте Международного зала теннисной славы 
 

Теннисисты Франции
Обладатели Кубка Дэвиса
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Члены Международного зала теннисной славы